Maza hace referencia a varios artículos:

Utensilios 
 Maza, arma de madera o metal compuesta de barra que termina en forma esférica con salientes puntiagudos o sin ellos.
 Maza (pieza), que corresponde al eje de una rueda de bicicleta o vehículo similar.
 Maza (malabarismo), utensilio con el que se hacen piruetas malabaristas.
 Maza (cocina), utensilio de cocina para deshacer en trozos ínfimos cualquier ingrediente ya sea para uso de cocina u otro uso experimental.
 Maza de armas, arma militar contundente.
 Maza de ceremonia, instrumento ceremonial a modo de cetro.
 Maza de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, instrumento utilizado en las sesiones.

Lugares 
 Villa Maza, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Maza (Piloña), parroquia (civil) de Piloña, en Asturias, España.

Apellido 
 Ada Mercedes Maza (1951-), política argentina.
 Ángel Maza (1954-), político argentino.
 Antonia Maza (1804-1863), también conocida como Antonia Maza Fernández Puelma, esposa de Valentín Alsina, así como madre de Adolfo Alsina e hija de Manuel Vicente Maza.
 Daddy Maza, también conocido como Jordi Extremera Maíz, maestro de ceremonias, DJ, productor y director de cine catalán.
 Daniel Maza (1959-), también conocido con el apodado «Maza», bajista y cantante uruguayo.
 Federico Maza, político y empresario minero argentino.
 Francisco Javier Rodríguez Pinedo (1981-), también conocido con el seudónimo «La Maza», futbolista mexicano.
 José Manuel Maza (1951-2017), magistrado, criminólogo, y escritor español, fiscal general de España (2016-2017).
 José Maza Fernández (1889-1964), abogado y político chileno.
 Juan Agustín Maza (1784–1830), abogado (jurisconsulto) y político argentino.
 Juan Isidro Maza (1795-1853), gobernador de la provincia de Mendoza, Argentina.
 Luis Maza (1980-), jugador venezolano de béisbol.
 Manuel Vicente Maza (1779-1839), abogado y político federal argentino.
 Margarita Maza (1826-1871), también conocida como Margarita Maza de Juárez, esposa del presidente mexicano Benito Juárez.
 Mariano Maza (1809–1879), militar argentino, que luchó en el ejército del dictador Juan Manuel de Rosas, y que se destacó como el más sanguinario de sus oficiales. 
 Miguel Maza Márquez (1942-), policía y militar retirado colombiano.
 Ramón Maza (1810-1839), militar argentino.
 Isabel Maza fl. 2008.

Música 
 La maza, canción compuesta e interpretada por Silvio Rodríguez.
 «Maza», versión single de 2021 de la canción de Inna "Maza Jaja" en 2020.